Isten keze, a kereszténységben Isten hatalmának szimbóluma és ikonográfiai ábrázolása (Manus Dei)
Isten keze, Paolo Sorrentino filmdrámája (2021)
Isten keze, A szökés című filmsorozat egyik epizódjának címe